Aagaard ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarne Aagaard (1873–1956), norwegischer Unternehmer und Walfanghistoriker
 Bernhard Aagaard (1813–1870), norwegischer Kaufmann und Reeder
 Carl Frederik Aagaard (1833–1895), dänischer Maler
 Carl Trier Aagaard (1890–1961), dänischer Maler
 Carl Vilhelm Thor Aagaard (1877–1960), dänischer Maler
 Cecil Aagaard (1916–1984), norwegischer Jazzsänger, Schlagzeuger, Akkordeonist und Bandleader
 Christen Aagaard (1616–1664), dänischer Dichter
 Ferdinand Theodor Aagaard (1860–1945), dänischer Organist und Komponist
 Jacob Aagaard (* 1973), dänischer Schachspieler
 Jane Aagaard, australische Politikerin
 Johan Peter Aagaard (1818–1879), dänischer Xylograph
 Johannes Aagaard (1928–2007), dänischer Theologe
 Julius Aagaard (1847–1926), dänischer Heliograph und Photograph
 Lars Larsen Aagaard (1847–1923), dänischer Geigenbauer
 Martin Aagaard (1863–1913), norwegischer Marinemaler

 Niels Aagaard (1612–1657), dänischer Schriftsteller und Gelehrter
 Thorvald Aagaard (1877–1937), dänischer Komponist und Organist
 Torstein Aagaard-Nilsen (* 1964), norwegischer Komponist

Siehe auch:
 Ågård
 Aagaard-Gletscher
 Aagaard Islands
 Agardh